Pauline avibella — вид вымерших ракообразных из семейства Cylindroleberididae класса ракушковых, типовой и единственный в роде Pauline. Жили в венлокскую эпоху силурийского периода.

Вид описан по голотипу OUMNH C.29614 в 2013 году. Ископаемое этого вида найдено в Англии (Херефордшир) в редкой сохранности: окаменелости подвергся не только внешний скелет, но и мягкие ткани, включая конечности, глаза, жабры и пищеварительную систему. Стачивая найденный образец слой за слоем, удалось создать полную трёхмерную модель животного.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Палеонтологи нашли древнее ракообразное рекордной сохранности.

Вымершие ракушковые
†
Членистоногие силурийского периода
Фоссилии, описанные в 2012 году